Ніколь Арендт і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Боллеграф, яка виступала в парі з Катріною Адамс.

Адамс і Боллеграф програли у чвертьфіналі парі Серена Вільямс і Вінус Вільямс.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, перемігши у фіналі пару Аманда Кетцер і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 7–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Italian Open 1998 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд